Wilhelm Brügmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Brügmann (Politiker, 1788) (1788–1854), deutscher Verwaltungsjurist, Unternehmer und Politiker, Bürgermeister von Dortmund
 Wilhelm Brügmann (Politiker, 1851) (1851–1926), deutscher Industriemanager und Politiker, MdPL Westfalen